Пехтерев — русская фамилия.

Известные носители 
 Пехтерев, Михаил Андреевич (1915—1994) — русский военный деятель.
 Пехтерева, Арина (род. 2008) — белорусская певица.